Браян Марчмент (, 1 травня 1969, Скарборо, Онтаріо — 6 липня 2022) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Вінніпег Джетс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Чикаго Блекгокс», «Гартфорд Вейлерс», «Едмонтон Ойлерс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Аваланч», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 1009 матчів у НХЛ, включаючи 83 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок ОХЛ — 1989.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вінніпег Джетс»